

Musique

Groupe 
 , groupe de rock canadien.

Chanson 
 , chanson de Céline Dion présente sur l'album  sorti en 1997 ;
 The Reason, chanson de Hoobastank sortie en 2003, et reprise par Heather Headley en 2012 ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti en 2008.

Album 
 The Reason, album de Beanie Sigel sorti en 2001 ;
 The Reason, album de Hoobastank sorti en 2003 ;
 , album de Lemar sorti en 2008 ;
 , album de Diamond Rio sorti en 2009.

Voir aussi